Carlos Costa (cantor), um pianista e cantor de música popular brasileira
Carlos Campos da Costa, político português
Carlos Costa Freitas, político português
Carlos Costa (economista), português
Carlos Costa (escritor), português 

Desambiguação